Ons Volk Ontwaakt, een Vlaams weekblad, vanaf 1932 kortweg Ons Volk
 Ons Volkske, een Vlaams stripweekblad, oorspronkelijk een jeugdbijlage van het vorige
 Ons Volk, orgaan van de Nederlandsche Volkspartij (1938-1939)
 Ons Volk (verzetskrant) (volledige naam: Ons Volk: den Vaderlant Ghetrouwe), een Nederlands illegaal blad tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Ons Volk (uitgeverij)